Kalevi Numminen (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1957, il commence sa carrière avec le Tappara Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1957-58 || Tappara Tampere || SM-sarja ||11 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-59 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||6 ||4 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-60 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||2 ||4 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-61 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||4 ||4 ||8 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-62 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||4 ||4 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-63 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||10 ||3 ||13 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1963-64 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||3 ||4 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-65 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||3 ||0 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1965-66 || Tappara Tampere || Division 2 ||14 ||8 ||4 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-67 || Tappara Tampere || SM-sarja ||22 ||3 ||11 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1967-68 || Tappara Tampere || SM-sarja ||20 ||3 ||2 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1968-69 || Tappara Tampere || SM-sarja ||22 ||2 ||3 ||5 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1940
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964